Rubén Martínez puede referirse a:

 Rubén Martínez Villena (1899-1934), escritor cubano.
 Rubén Martínez Huelmo (19??-), político uruguayo;
 Rubén Manuel Martínez Solís (1920-1996), músico argentino;
 Rubén Martínez (1929-), escultor salvadoreño. 
 Rubén Martínez Núñez (1964-), exfutbolista y entrenador chileno;
 Rubén Martínez Caballero (1977-), futbolista español;
 Rubén Iván Martínez Andrade (1984-), futbolista español;
 Rubén Martínez Pérez (1985-), jugador español de baloncesto.
 Juan Rubén Martínez (1953) obispo argentino de la Diócesis de Posadas.